Ostrovy Ruska řazené podle velikosti.

Reference

Externí odkazy 
 

 
Geografie Ruska
Rusko
Ostrovy